Стари Церак део је насеља Церак, 10-ак километара удаљеног од центра Београда, и пар километара удаљено од излаза из града код гробља „Орловача“. Заједно са плански грађеним комплексом Церак Виногради чини београдско насеље Церак, а дели их Јабланичка улица. Стари Церак део је Церака у коме су већински током протеклих деценија подизане појединачне куће и ниске стамбене зграде, а ређе мање групације стамбених вишеспратница. Неке од таквих групација налазе се код Ибарске магистрале, две осмоспратне и две петоспратне дуге зграде изграђене 1994. године.
Ту су и велелепне новоизграђене зграде у Житомисличкој улици као и мањи стамбени комплекс код парка Стојана Матића.

Улице које се протежу Старим Цераком су све под углом од 90 степени. Најважнија улица која се протеже кроз ово насеље јесте и највећа улица на Цераку Јабланичка улица. Битне улице су и Петефијева (паралелна са Јабланичком), Космајска, Приштинска, Битољска, Копаоничка, Партизанске воде, Житомисличка итд.

Насеље поседује два велика супермаркета, дечје обданиште „Церак“, малу пијацу, библиотеку, велику и малу теретану, велики број радњи које се баве различитим делатностима. Нпр. само у једној улици можете наћи све од ауто-механичарске радње и радње ауто-делова до шнајдера и обућара.

Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији
Чукаричка насеља